Bergwerk steht für:
 Bergwerk, eine Anlage zur Rohstoffgewinnung
 Bergwerk (Künstlervereinigung), Stuttgarter Künstlervereinigung
 Bergwerk, Streckenabschnitt des Nürburgrings, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte

Ortsteile:
 Bergwerk (Gemeinde Mariasdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Mariasdorf, Burgenland, Österreich
 Bergwerk (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortsteil der Marktgemeinde Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich
 Bergwerk (Klipphausen), Ortsteil der Gemeinde Klipphausen, Sachsen, Deutschland
 Bergwerk (Gemeinde Zillingdorf-Bergwerk), Ortschaft der Marktgemeinde Zillingdorf, Niederösterreich

Siehe auch: